Хородло (, ) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Хрубешувский повят, Люблинское воеводство. Население — 5762 человека (на 2004 год).

Сельские округа 
 Бережница
 Хородло
 Копылув
 Порай
 Лиски
 Кобло-Колёня
 Чолки
 Янки
 Матче
 Цегельня
 Лушкув
 Хребенне
 Рогалин
 Стшижув
 Зосин

Соседние гмины 
 Гмина Бялополе
 Гмина Дубенка
 Гмина Хрубешув
 Волынь
 Влодзимеж-Волыньски
 Усцилуг
 Зосин

Известные уроженцы 
 Ваврисевич, Николай Михайлович (1891—1978) — украинский педагог, писатель, журналист и общественный деятель.

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Люблинского воеводства